Бели се може односити на:

 Бели (Кочани), насељено место општини Кочани, Северна Македонија
 Бели (Дакс), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Бели (Мон де Марсан), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Бели (Тверска област), град у Тверској области, Русија

или:
 на Беле у Руском грађанском рату

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бели”